E68 oder E 68 steht für:
 BMW E68, ein PKW-Modell
 Europastraße 68, eine Fernstraße von Szeged in Ungarn nach Braşov in Rumänien
 Folgen der Überernährung nach dem ICD-10-Code

E68